Kalakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalakari (ö i Finland), Satakunta, Björneborg, 
 Fiskgrundet (ö), Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar